Adolfo Marsillach (1928-2002), acteur, scénariste et réalisateur espagnol ;
 Blanca Marsillach (1966-), actrice espagnole ;
 Cristina Marsillach (1963-), actrice espagnole.